Il singolare del torneo di tennis Copa Sevilla 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Pere Riba che ha battuto in finale Enrico Burzi 6-1, 6-3.

Teste di serie

 Santiago Ventura (quarti di finale)
 Nicolás Massú (primo turno)
 Thierry Ascione (primo turno)
 Franco Ferreiro (primo turno)

 Flavio Cipolla (quarti di finale)
 Jesse Huta Galung (primo turno)
 Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)
 Miguel-Angel Lopez Jaen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 2008